Windsor Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Windsor Heights (Iowa) im Polk County
 Windsor Heights (West Virginia) im Brooke County